Hüttel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hüttel (1862–1919), deutscher Fahrzeugkonstrukteur
 Hans-Georg Hüttel (* 1947), deutscher Prähistoriker
 Horst Hüttel (* 1968), deutscher Skisprungtrainer
 Klaus Hüttel (1930–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor
 Paul Hüttel (* 1935), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rolf Hüttel (* 1934), deutscher Generalleutnant
 Simon Hüttel (1530–1601), böhmischer Maler, Kartograph, Geodät und Chronist
 Simon Hüttel (Nordischer Kombinierer) (* 1999), deutscher Nordischer Kombinierer